Unbreakable — одинадцятий студійний альбом американської поп/R&B-співачки Джанет Джексон. Реліз відбувся 2 жовтня 2015 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Джанет Джексон 

Альбоми Джанет Джексон
Альбоми BMG